Meiji (keizer), 1852–1912 (keizer van Japan 1867–1912).
Meiji-restauratie
Meijiperiode
Meiji-universiteit